Konnichiwa — четвертый студийный альбом британского грайм-исполнителя Skepta, выпущенный 6 мая 2016 года лейблом Boy Better Know.

Konnichiwa получил широкое признание от критиков, которые высоко оценили его роль и успех в возрождении грайма. Кроме того, альбома был включен с списки лучших альбомов 2016 года по версии NME, The Guardian, Apple Music и других. Konnichiwa также получил премию Mercury Prize 2016.

Список композиций

Чарты и сертификация

Недельные чарты

Годовой чарт

Сертификация

Примечания 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы Skepta